L83 ou L.83 peut faire référence à :

 Acanthosis nigricans, d'après la classification internationale des maladies ;
 Albatros L.83, un avion de transport allemand ;
 HMS Derwent (L83), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres